Гендрік Франс ван Лінт (1684—1753) — фламанський художник-пейзажист.
 Дерек де Лінт (* 1950) — нідерландський актор.
 Пітер ван Лінт (1609—1690) — фламандський художник доби бароко. Створював міфологічні, алегоричні і релігійні картини.
 Чарльз де Лінт (* 1951) — канадський письменник-фантаст.
 Якобус ван Лінт (1932—2004) — голландський математик.

 Лінт — муніципалітет Бельгії в окрузі Антверпен однойменної провінції.
 Лінт — річка в Швейцарії.